Флаг муниципального образования город Куртамы́ш Куртамышского района Курганской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 марта 2007 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба города Куртамыш. Полотнище разделено по горизонтали уплощённо-волнисто на голубой и жёлтый цвета (сверху вниз), соответственно, как 5/7 и 2/7 к ширине полотнища. Высота эмблемы белой церкви, рождающейся из центра жёлтой полосы, составляет 2/3 ширины полотнища, ширина эмблемы — 1/3 длины полотнища. Прорисовка деталей изображения церкви — чёрного цвета».

Символика 
Флаг разработан на основе герба.

Волнистая жёлтая полоса внизу флага — символ того, что своё название поселение Куртамыш позаимствовало в середине XVIII века от реки, на берегу которой оно расположено.

Отвлечённая серебряная православная церковь — символ заслуги существующей церкви перед поселением Куртамыш. Истории было угодно, что уже через восемь лет после основания поселения Куртамыш, а именно в 1753 году, в нём была построена первая церковь в бассейне реки Куртамыш. Благодаря этому в 1756 году при выборе поселения, которое будет официальным центром вновь образованного дистрикта — выбор пал на поселение, в котором уже была церковь, а именно — на Куртамыш. Слобода Куртамыш официально стала центром Куртамышского дистрикта, затем волости, потом уезда, а сейчас района, что позволило поселению развиваться более динамично по сравнению с другими близлежащими поселениями и в 1956 году обрести статус города. Так благодаря церкви поселение Куртамыш стало городом и получило право иметь свой герб и флаг.

Рождающаяся церковь — символ духовного возрождения.

Жёлтый цвет (золото) символизирует самостоятельность муниципального образования и справедливость.

Белый цвет (серебро) символизирует веру, чистоту, искренность и благородство.

Голубой цвет (лазурь) полотнища символизирует красоту местной природы, а также надежду, мечту, стремление к лучшему.

Примечания